ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1930—1931 — 37-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

1930–1931
Фірст Вієнна